Massacre du  peut désigner :
Tuerie de l'École polytechnique de Montréal, le .
Massacre des bananeraies, le